Барио дел Росарио има више значења:

 Барио дел Росарио (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Росарио (Сан Бернардо Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику